Vacanze d'amore (Having Wonderful Time) – film del 1938 diretto da Alfred Santell
 Vacanze d'amore (Village magique) – film del 1955 diretto da Jean-Paul Le Chanois